Ерта́ев: — казахская фамилия:
 Ертаев, Бахытжан Ертаевич (род. 1952) — начальник Главного штаба Вооружённых сил Республики Казахстан.
 Ертаев, Жомарт Жадыгерович (род. 1972) — казахский банкир.